Залесовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Залесовский сельсовет — в Залесовском районе Алтайского края.
 Залесовский сельсовет — в Красногвардейском районе Оренбургской области.